Statystyki włoskiego klubu piłkarskiego A.C. Milan.

Bilans wszech czasów 
Bilans wszech czasów Milanu w oficjalnych rozgrywkach. Stan na koniec sezonu 2007/08.

Rywalizacja z włoskimi zespołami 
Bilans Milanu z zespołami, z którymi rozegrał co najmniej 50 spotkań. Stan na 11 maja 2009.

Najwięcej bramek dla Milanu 
Symbolem piłki () oznaczono piłkarzy, którzy jeszcze nie zakończyli kariery. Stan na 31 marca 2014.

Najwięcej występów w Milanie 
Symbolem piłki () oznaczono piłkarzy, którzy jeszcze nie zakończyli kariery. Stan na 21 grudnia 2008.

Najlepsi strzelcy Milanu w poszczególnych sezonach 
Najlepsi strzelcy Milanu w rozgrywkach ligowych od utworzenia jednolitych Mistrzostw Pierwszej Dywizji (1923) do ostatniego sezonu.

Ranking UEFA 
Stan na 18 grudnia 2008.

Historia rankingu

Ranking IFFHS 
 Liczba miesięcy, przez które Milan prowadził w rankingu: 37 (rekord)
 Tytuł drużyny miesiąca (wprowadzony w roku 2000):
 październik 2004
 kwiecień 2005

Ranking roczny

Różne statystyki 
 W sezonie 1993/94 oba mediolańskie kluby zdobyły europejskie trofeum – Milan Puchar Europy, Inter Mediolan Puchar UEFA. To jedyny przypadek dwóch zwycięskich klubów z jednego miasta w historii europejskich pucharów.
 Milan trzykrotnie eliminował z pucharów obrońcę trofeum – 2 razy z Pucharu Europy, 1 raz z Pucharu Zdobywców Pucharów.
 Milan 3 razy uczestniczył w Pucharze Mitropa – pierwszych poważnych rozgrywkach europejskich. W 1938, w sezonie 1966/67 i w sezonie 1981/82 (wówczas turnieju dla zwycięzców drugich lig). W tym ostatnim Milan zwyciężył, wygrywając rozgrywki grupowe.
 Milan nigdy nie wygrał Pucharu UEFA. Dwukrotnie docierał do półfinału: w sezonie 1971/72 (wyeliminowanie przez Tottenham Hotspur) oraz w sezonie 2001/02 (Borussia Dortmund). W trzech ostatnich startach Milan zawsze odpadał z drużyną, która później przegrywała w finale: Espanyol Barcelona (1987/88), Girondins Bordeaux (1995/96) oraz wspomniana Borussia.
 W pierwszej połowie XX wieku kibice Milanu byli nazywani przez fanów Interu Casciavitt („śrubokręty”). Było to związane ze stereotypem kibica – robotnika (fanami Milanu były osoby wywodzące się głównie ze środowisk robotniczych, bogatsi kibicowali Interowi). Określenie to w późniejszych latach kibice przyjęli sami dla siebie, a Casciavitt stał się nieoficjalnym przydomkiem zespołu.
 Gunnar Nordahl, rekordzista Milanu pod względem zdobytych bramek (221) i pięciokrotny król strzelców, znalazł się w Milanie w kuriozalny sposób. Pojawił się w Mediolanie w ramach „odszkodowania” od Juventusu za „kradzież” Duńczyka Ploggera, który jechał podpisać kontrakt z Milanem, lecz został zabrany przez turyńskich działaczy do ich siedziby, gdzie czekał już na niego gotowy kontrakt z Juventusem.
 Marco van Basten strzelił swojego pierwszego (1987) i ostatniego (1993) gola w Milanie temu samemu bramkarzowi, Alessandro Niście, broniącego w pierwszym meczu barw Pisy, w ostatnim – Ancony.
 Pomiędzy 9 a 12 września Milan nigdy w historii nie grał meczu na wyjeździe.
 18 kwietnia 2007 w drugiej minucie meczu Ascoli – Milan (2:5) Alberto Gilardino strzelił bramkę numer 4 000 w oficjalnych meczach klubu w mistrzostwach Włoch. Po tym spotkaniach bilans Milanu wynosił: 2 445 rozegranych spotkań, 4 004 zdobyte bramki i 2 500 bramek straconych.
 Milan, AFC Ajax i Liverpool są jedynymi zespołami, które dwukrotnie wygrywały Puchar Europy nie odnosząc ani jednej porażki w zwycięskim sezonie.
 Milan i Inter są jedynymi zespołami, które w Pucharze Europy dwukrotnie (razem 4 mecze) rozgrywały spotkania derbowe. Jednocześnie były to jedyne w historii dwumecze pucharowe, w których oba spotkania były rozgrywane na tym samym boisku.
 Carlo Ancelotti jest jednym z dwóch graczy, którzy wygrywali Puchar Europy zarówno jako zawodnik, jak i trener.
 Cesare Maldini i jego syn Paolo poprowadzili Milan jako kapitanowie zespołu do zwycięstwa w Pucharze Europy w odstępie 40 lat (1963 i 2003).
 Druga bramka Filippa Inzaghiego w finałowym meczu Pucharu Europy sezonu 2006/07 była bramką nr 500 w historii występów Milanu w europejskich pucharach.
 Milan jako zdobywca Pucharu Europy pięć razy grał w meczach o Superpuchar Europy. Za każdym razem zdobywał to trofeum.
 W bezpośrednich pojedynkach w meczach oficjalnych z włoskimi zespołami Milan ma dodatni bilans ze wszystkimi zespołami z wyjątkiem: Juventusu (61 zwycięstw i 70 porażek), Alessandrii (15 zwycięstw i 16 porażek) oraz Pro Vercelli (13 zwycięstw i 14 porażek).

Zobacz też 
 Międzynarodowa Federacja Historyków i Statystyków Futbolu

Przypisy

Bibliografia 
Źródła drukowane:
 Almanacco Illustrato del Milan wyd. II, pr. zbiorowa p. red. Fabrizio Melegari, wyd. Panini, marzec 2005, .
 Forza Milan!, numery od 12/2004 do 6/2005

Źródła internetowe:
 AC MILAN – Sito Ufficiale
 ACMilan.PL
 90minut.pl
 IFFHS
 FootballDatabase.eu

A.C. Milan